Rödinghausen ist 

die Bezeichnung folgender Orte:
Rödinghausen, Gemeinde in Nordrhein-Westfalen
Rödinghausen (Ortsteil), Ortsteil der Gemeinde Rödinghausen
eine Gemarkung bei Batenhorst, Ortsteil von Rheda-Wiedenbrück
eine Gemarkung bei Lendringsen (Menden), Nordrhein-Westfalen (auch Niederrödinghausen genannt, vgl. Oberrödinghausen)
eine Gemarkung bei Detmold-Spork-Eichholz

die Bezeichnung für ein Gut:
Gut Rödinghausen in Menden-Lendringsen, Nordrhein-Westfalen

Namensbestandteil einer Linie der Familie Dücker
darunter Franz Fritz von Dücker, MdR

eine bodendeckende Rosensorte